Regió dorsal, regió del cos d'un organisme viu situada a la part superior.
 Dorsal (meteorologia), regió en forma allargada de pressió atmosfèrica 
 Dorsal oceànica, serralada submergida amb un solc central per on surt magma que es diposita als dos costat creant nou sòl oceànic
 Aleta dorsal, aleta localitzada en l'esquena d'alguns peixos, balenes i dofins 
 Vèrtebra dorsal, vèrtebra en la zona mitjana de l'esquena